Сен-Вальє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Вальє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Вальє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Сен-Вальє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези